Людовик Пажо () — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции, член партии Национальное объединение (бывший Национальный фронт).

Биография 
Родился 18 ноября 1993 г. в городе Бёври (департамент Па-де-Кале) в семье архитектора. Изучал право в Католическом университете Лилля. В 2012 году вступил в Национальный фронт.

В 2014 году Людовик Пажо по списку Национального фронта прошел в муниципальный совет города Бетюн, а в 2015 году - в Совет региона О-де-Франс.

На выборах в Национальное собрание 2017 г. был выдвинут кандидатом Национального фронта по 10-му избирательному округу департамента Па-де-Кале и победил во 2-м туре представителя президентского движения Вперёд, Республика!, получив 52,58 % голосов, став самым молодым депутатом избранного в 2017 году Национального собрания. После этого вышел из городского совета Бетюна.

В 2020 году Людовик Пажо возглавил список Национального объединения на муниципальных выборах в городе Брюэ-ла-Бюисьер и привёл его к победе. 5 июля 2020 года он был избран мэром Брюэ-ла-Бюисьера. В апреле 2021 года он сдал мандат депутата Национального собрания в соответствии с требованиями закона о невозможности совмещения мандатов.

В июне 2021 года Людовик Пажо в паре с Мари-Лин Плувьес баллотировался в Совет департамента Па-де-Кале в кантоне Брюэ-ла-Бюисьер и сумел победить.

Занимаемые выборные должности 
05.04.2014 - 02.08.2017 — член муниципального совета города Бетюн 
c 06.01.2016 — 27.06.2021 — член Совета региона О-де-Франс 
21.06.2017  — 21.04.2021 — депутат Национального собрания Франции от 3-го избирательного округа департамента Па-де-Кале  
c 05.07.2020 — мэр города Брюэ-ла-Бюисьер 
c 01.07.2021 — член Совета департамента Па-де-Кале от кантона Брюэ-ла-Бюисьер

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Па-де-Кале
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Национального фронта (Франция)